Fabini je příjmení, jež nosí více osobností:

 Jozef Fabini (1908–1984) – slovenský malíř a grafik
 Pavel Fabini (* 1984) – český historik a politolog